Jonathan Sabbatini (Paysandú, 1988. március 31. –) uruguayi labdarúgó, a svájci Lugano középpályása és csapatkapitánya.

Pályafutása 
Sabbatini az uruguayi Paysandú városában született. Az ifjúsági pályafutását 2006-ban, a fővárosi Liverpool Montevideo akadémiájánál kezdte.

2008-ban mutatkozott be az olasz harmadosztályban szereplő Virtus Lanciano felnőtt csapatában. 2009-ben átigazolt a Chietihez, ahol az ott játszott három szezonja alatt 88 mérkőzésen lépett pályára és 19 gólt ért el. 

2012. augusztus 27-én a svájci másodosztályban érdekelt Lugano együtteséhez szerződött. A 2014–15-ös szezonban feljutottak a Super League-be. Először a 2015. július 19-ei, St. Gallen elleni mérkőzés 72. percében Nikola Milosavljevic cseréjeként lépett pályára. 2015. november 1-jén, a Sion ellen 3–0-ra megnyert találkozón megszerezte első két Super League gólját.

Statisztikák 
2022. október 29. szerint

Sikerei, díjai 
Lugano
 Challenge League
 Feljutó (1): 2014–15

 Svájci Kupa
 Győztes (1): 2021–22
 Döntős (1): 2015–16

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
Transfermarkt

1988-ban született személyek
Uruguayi labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az SS Virtus Lanciano 1924 labdarúgói
Az ASD Chieti labdarúgói
A Lugano labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
Élő személyek